Shasta kan syfta på:

 Shasta (folk) – en ursprungsbefolkning i Nordamerika
 Shasta (språk) – ett nordamerikansk indianspråk

Geografi
 Shasta, Kalifornien

Se även 
 Mount Shasta
 Shasta County
 Shasta Lake, Kalifornien